Але́ксандар Е́втич (; 30 марта 1985, Шабац, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Евтич прошёл школу «красно-белых» белградцев, затем перебирался в менее известные клубы. Играл за «Балкан» из Буковицы, две команды из Смедерево (одноимённый клуб и команду «Железничар»), «Мачву», «Борац» из Чачака, столичный ОФК и даже турецкий «Генчербирлиги». С 2009 по 2011 год выступал за «Црвену Звезду», затем перешёл в команду, представляющую китайскую Суперлигу «Цзянсу Сайнти». В 2014 году перешёл в другой китайский клуб «Ляонин Хувин». С августа по декабрь 2015 года являлся игроком белорусского футбольного клуба БАТЭ (Борисов), в составе которого провел 8 матчей в чемпионате и Кубке страны и забил 2 мяча.

В сборной 
Единственную игру за сборную Сербии провёл 14 декабря 2008 года против Польши (0:1).

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Смедерево»
Игроки ФК «Железничар» Смедерево
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Паттайя Юнайтед»